Se også 350 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
50
Artikler om enkelte år